Северный Легион - спортивный клуб по американскому футболу и женскому баскетболу из Санкт-Петербурга.

Девиз клуба: Дисциплина, мощь и сплоченность!

Мужская команда по американскому футболу 
Мужская команда по американскому футболу «Северный Легион» была основана в 2012 году. Является участником Лиги американского футбола и Восточно-Европейской Суперлиги.

В составе команды 65 игроков из России, Киргизии, Казахстана, Украины, Белоруссии и США.

Капитан и основатель команды - Смирнов Алексей.

Тренерский состав 

Команда по американскому футболу "Северный Легион" является обладателем кубка России 2021 года (26.09.21 одержала победу в финале над командой Грифоны (Griffins). 
Также является финалистом (2 место) Восточно-европейской Суперлиги 2019 года, которая является одним из лучших турниров по американскому футболу в России. И победители Чемпионата кубка Москвы 2018.

Состав команды

Женская команда по баскетболу 
Женская команда по баскетболу «Северный Легион» основана в сентябре 2017 года.

Тренер команды - Перевозникова Наталия Игоревна.

В составе команды 13 игроков:

- 2 мастера спорта международного класса

- 2 мастера спорта

- 7 кандидатов в мастера спорта

- 2 спортсменки с первым взрослым разрядом.

Команда является победителем Чемпионата МЛБЛ Северо-Запад 2018 и победителем Чемпионата России МЛБЛ 2019.

Состав команды

Детская команда по американскому футболу 
Детская команда по американскому футболу «Северный Легион» была основана в августе 2018 года.

Тренер команды - Денис Дмитриевич Бацкалович.

Делится на три возрастные группы:

- Дети 2008-2011 год рождения — 20 человек

- Дети 2005-2007 год рождения — 15 человек

- Дети 2000-2004 год рождения — 15 человек

Чемпионы кубка «Чёрного моря» г. Новороссийск — июль 2019.

Примечания

Ссылки 

 «Северный Легион» во ВКонтакте
 «Северный Легион» в Instagram

Российские клубы по американскому футболу
Спортивные клубы Санкт-Петербурга